

Geografia

Austria 
 Hainfeld – città nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)
 Hainfeld bei Fürstenfeld – frazione di Großwilfersdorf, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Hainfeld – comune nel circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)